

Дани сећања 

800-е пне.

fr:802 av. J.-C.